Зерновой — название населённых пунктов в России:

 Зерновой — посёлок в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Зерновой — посёлок в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Зерновой — посёлок в Зерноградском районе Ростовской области.
 Зерновой — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Зерновой — посёлок в Красногвардейском районе Ставропольского края.
 Зерновой — посёлок в Заводоуковском районе Тюменской области.
 Зерновой — посёлок в Исетском районе Тюменской области.
 Зерновой — посёлок в Уйском районе Челябинской области.
 Зерновой — название города Зерноград Ростовской области до 1960 года.

См. также 
 Зерновое